Cezary Emil Haller (1822-1915) – powstaniec krakowski i styczniowy, ziemianin
 Cezary Wojciech Haller (1875-1919) – oficer Wojska Polskiego